Wahl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David B. Wahl
 Herbert Alexander Wahl